Stubenrauch ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Stubenrauch (1855–1922), deutscher Archäologe und Restaurator
 Amalie von Stubenrauch (1805–1876), Schauspielerin am Hoftheater in Stuttgart
 Bertram Stubenrauch (* 1961), deutscher katholischer Theologe
 Christian Ludwig Stubenrauch (1758–1844), Jurist in Halberstadt
 Ernst von Stubenrauch (1853–1909), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker und Landrat 
 Felix Stubenrauch (1850–1931), deutscher Konteradmiral
 Franz Xaver Anton von Stubenrauch (1718–1793), kurfürstlicher Hofkammerrat, Zahlmeister der Königlich bayrischen Akademie
 Franziska Stubenrauch (* 1953), deutsche Künstlerin und Kunstdozentin
 Hans Stubenrauch (1875–1941), deutscher Maler, Illustrator und Schriftsteller

 Ludwig von Stubenrauch (1865–1940), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Moritz von Stubenrauch (1811–1865), österreichischer Jurist
 Philipp von Stubenrauch (1784–1848), österreichischer Zeichner, Maler, Kupferstecher und Lithograf
 Timotheus Christian Stubenrauch (1693–1750), deutscher evangelischer Theologe 
 Wilhelm Stubenrauch (1884–1944), Generalmajor der Wehrmacht

Siehe auch 
 Stubenrauchbrücke

Weblinks 
 Stubenrauch bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname